

Geografia 
 Bathgate – centro abitato nello Stato del Dakota del Nord, Stati Uniti d'America
 Bathgate – località nell'area di consiglio del Lothian Occidentale, Scozia

Altro 
 Billy Bathgate – romanzo dello scrittore statunitense Edgar L. Doctorow
 Billy Bathgate - A scuola di gangster – film del 1991 diretto da Robert Benton